A cián mint triviális név több kémiai vegyületre vagy vegyületcsaládra is utalhat, illetve a CMYK színtér egyik alapszínének neve is.

Kémiai vegyületek
 Dicián
 Hidrogén-cianid vagy ciánhidrogén, kéksav
 Kálium-cianid vagy ciánkáli
 Nátrium-cianid

Szín
 Cián (kék)